Hülse steht für:

 Hülsenfrüchte, siehe Hülsenfrucht
 Hülse (Buch), Verstärkung des Buchrückens
 Hülse (Westaue), Nebenfluss der Westaue in Niedersachsen
 Patronenhülse
 mundartliche Bezeichnung der Stechpalme in Nordwestdeutschland, siehe Europäische Stechpalme #Trivialnamen und Ortsnamen
 an beiden Enden zugespitzte oder gedrehte Spindel zum Aufwickeln des Fadens, hauptsächlich beim industriellen Spinnen, siehe Spinnen (Garn) #Ringspinnen

Personen:
 Anton Hülse (1637–1712), deutscher Architekt
 Walter Hülse (1887–1958), deutscher Mediziner und Politiker

Siehe auch:
 Hülße
 Hülsen